Die Liste der Bodendenkmale in Wustermark enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Wustermark und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2019.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Wustermark aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Wustermark
!
Wustermark